Украјина је први пут учествовала на избору за Дечју песму Евровизије 2006. године. До сада је учествовала 17 пута.

Учесници

Организовање Дечје песме Евровизије 

Дечја песма Евровизије по државама
Украјинска музика